Perseusz – w mitologii greckiej jeden z herosów, syn Zeusa
 Perseusz – w mitologii greckiej syn Nestor
 Perseusz – gwiazdozbiór nieba północnego

Zobacz też 

 Perseusz Antygonida – król Macedonii w latach 179–169 p.n.e.
 Perseusz – kryptonim hipotetycznego radzieckiego szpiega atomowego
 Perseusz i Andromeda – obraz Petera Paula Rubensa
 Perseus – strona ujednoznaczniająca